Drymobatoides är ett släkte av kvalster. Drymobatoides ingår i familjen Drymobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Drymobatoides